NGC 2398-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tweelingen
 NGC 2398-2, een ringvormig dwergsterrenstelsel in het sterrenbeeld Tweelingen